Луцкая и Волынская епархия — историческая епархия Константинопольской православной церкви.
 Волынская и Луцкая епархия — епархия Украинской православной церкви (Московского патриархата).
 Волынская епархия ПЦУ — епархия Православной церкви Украины в административных границах Волынской области.